Червоное Заречье () — улица, входит в Яготинский район Киевской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 219 человек. Почтовый индекс — 07700. Телефонный код — 4575. Занимает площадь 0,7 км².

Местный совет 
07700, Київська обл., Яготинський р-н, м. Яготин, вул. Незалежності, 67

Ссылки 
 Червоное Заречье на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Киевской области 

Населённые пункты Яготинского района